Ки́рсти, иногда Кёрсти () — женское личное имя. В скандинавских странах известно в написании Kirsti. Имеет значение «последовательница Христа».

Является шотландским уменьшительным вариантом имён Кирстин (см. Kirsteen и Kirstin), Кристин и  — последнее является скандинавской формой имени Кристина.

Известные носительницы 
  (род. 1971) — британская сочинительница песен, «», 2-я вице-Мисс мира 1988.
  (род. 1986) — шотландский политик.
  (род. 1976) — британская телеведущая и модель.
 Дункан, Кирсти (род. 1966) — канадский политик и медицинский географ.
 Ковентри, Кирсти (род. 1983) — зимбабвийская пловчиха и политик.
  (1959—2000) — британская певица и сочинительница песен.
 Палтто, Кирсти (род. 1947) — финская писательница.
 Спарбое, Кирсти (род. 1946) — норвежская певица и актриса.
 Хокшоу, Кирсти (род. 1969) — британская певица и сочинительница песен.
 Хурме, Кирсти (1916—1988) — финская актриса и певица.
 Хьюм, Кирсти (род. 1976) — шотландская модель.
 Хэй, Кирсти (род. 1972) — шотландская кёрлингистка.
 Элли, Кёрсти (род. 1951) — американская актриса.
 Эллсопп, Кёрсти (род. 1971) — британская телеведущая.
Вымышленные персонажи
  — персонаж франшизы «Восставший из ада».
  — персонаж телесериала «Шортланд-стрит».
  — персонаж телесериала «Дома и в пути».
  — персонаж телесериала «Улица Коронации».

Прочее 
 «Кёрсти» — американский телесериал.

См. также 
 Кирст
 Кирста

Примечания 

Женские имена